Ла́йма Лео́новна Аме́лина (урождённая Балайшите, , Вильнюс, Литва) — советская спортсменка, игрок в настольный теннис, чемпионка мира в команде 1969 года, пятикратная чемпионка СССР. Мастер спорта международного класса СССР.

Биография 
Л. Л. Балайшите родилась в литовском городе Вильнюс в семье тренера Литвы по настольному теннису Брониславы Балайшене. У неё есть старший брат Римас (Rimgaudas Balaiša) — президент федерации настольного тенниса Литвы.

Сейчас Л. Л. Амелина-Балайшите проживает в Москве. Замужем за капитаном сборной СССР по настольному теннису Анатолием Амелиным, у них трое детей и две внучки.

Л. Л. Балайшите — автор книги «От семи до…» (1984), является соавтором обучающих DVD программ по настольному теннису «В гостях у Лаймы и Анатолия Амелиных» (1999), «Уроки Анатолия Амелина» (1997—1998).

Теннисная карьера 
Лайма с детства отличалась хорошей теннисной подготовкой. Уже в 11 лет на II Спартакиаде народов СССР она заняла 4-е место в женском турнире по настольному теннису, а три года спустя стала чемпионкой СССР.

На чемпионате мира в Мюнхене, в 1969 году в составе женской сборной команды СССР завоевала золотую награду.

Примечания

Ссылки 
 Первая Заочная Конференция
 В гостях у Лаймы и Анатолия Амелиных
 Статистика Лаймы Амелиной на сайте ITTF

Родившиеся в Вильнюсе
Персоналии по алфавиту
Игроки в настольный теннис СССР
Чемпионы мира по настольному теннису
Мастера спорта России международного класса